Антонин Ваничек (; 22 апреля 1998 года, Чехия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Млада-Болеслав».

Карьера 
Пулкраб является воспитанником «Богемианса». С сезона 2017/2018 привлекается к тренировкам и играм основной команды. 30 июля 2017 года дебютировал в чемпионате Чехии в поединке против пражской «Спарты», выйдя выйдя в стартовом составе и будучи заменённым на 69-ой минуте Яном Кухтой.

Принимал участие в чемпионате Европы 2015 года среди юношей до 17 лет. На турнире принял участие в двух встречах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Млады-Болеслав» 
 Профиль на сайте Первой лиги 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Богемианс 1905»
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Млада-Болеслав»